Montserrat (eiland), een Brits territorium in de Caraïben
 Montserrat (berg), een berg in Catalonië 
met het klooster van Montserrat
 Montserrat (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
 Montserrat (toneelstuk), een theaterstuk van de Franse schrijver Emmanuel Roblès
 Montserrat (chocolade), een Belgisch chocoladebedrijf
 Monserrat / Montserrat, een wijk in Buenos Aires, Argentinië

Personen:
 Montserrat Caballé, een Catalaanse sopraan- en operazangeres
 Montserrat Figueras, een Catalaanse sopraan
 Montserrat Roig i Fransitorra, een Catalaanse schrijfster
 Montserrat Roig de Puig, een filmactrice